Lestrolepis är ett släkte av fiskar. Lestrolepis ingår i familjen laxtobisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisfiskar
Lestrolepis